Gustav Müller (Zwitsers politicus), Zwitserse politicus, levend van 1860 tot 1921
 Gustav Müller (atleet), Amerikaanse gymnast, nam deel aan de Olympische Spelen van 1904
 Gustav Harry Müller, Duitse communist en verzetsstrijder in Nederland, ontvanger van het Verzetsherdenkingskruis, geboren in 1910
 Gustav Henry Müller, Nederlands ondernemer, levend van 1865 tot 1913